Баунах:

 Баунах — город в Германии.
 Баунах — река в Германии.